Schiemenz ist der Familienname folgender Personen:

 Cedric Schiemenz (* 1999), deutscher Eishockeyspieler
 Friedrich Schiemenz (1899–1971), deutscher Fischereibiologe in Hannover
 Günter Paulus Schiemenz (* 1932), deutscher Chemiker
 Hans Schiemenz (1920–1990), deutscher Entomologe 
 Karl Schiemenz (1900–1945), deutscher Fischereifunktionär
 Paulus Schiemenz (1856–1936), deutscher Limnologe und Fischereibiologe in Berlin